Ernst Meurer ist der Name folgender Personen:

* Ernst Meurer (Radsportler), Schweizer Radsportler 
 Ernst Meurer (Maler) (1884–1956), deutscher Maler und Designer
 Ernst Friedrich Meurer (1660–1722), deutscher Beamter und Jurist